De Rally van Australië 2006, formeel 19th Telstra Rally Australia, was de 19e editie van de Rally van Australië en de veertiende ronde van het wereldkampioenschap rally in 2006. Het was de 421e rally in het wereldkampioenschap rally die georganiseerd wordt door de Fédération Internationale de l'Automobile (FIA). De start en finish was in Perth. Het bijzondere aan deze rally was dat 3 rijders uit de productieklasse punten scoorden in het algemeen klassement.

Programma

Resultaten

Statistieken

Klassementsproeven

Kampioenschap standen

Rijders

Constructeurs 

 Vetgedrukte tekst betekent wereldkampioen.
 Noot: Enkel de top 5-posities worden in beide standen weergegeven.

Externe links 
  Onofficiële resultaten op juwra.com
  Onofficiële resultaten op ewrc-results.com

Aus
Rally van Australië
Sport in Perth (Australië)